Уильям Сьюард Берроуз: Берроуз, Уильям Сьюард (1857—1898) — американский изобретатель.
 Берроуз, Уильям Сьюард (1914—1997) — американский писатель и эссеист.
 Берроуз, Уильям Сьюард (младший) (1947—1981) — американский писатель.